Сами́р Насри́ (; ) — французский футболист, игравший на позиции полузащитника.

Клубная карьера

«Олимпик Марсель» 
В основной команде «Марселя» Самир Насри дебютировал в сезоне 2004/05. Он сыграл 13 игр, в 11 из них он выходил на замену, и забил всего 1 гол, но всё ещё было впереди, поскольку в том сезоне ему было всего лишь 17 лет. В следующем году на его счету было 2 гола во всех соревнованиях. Но в том сезоне он получил богатый опыт игры в Кубке УЕФА и Кубке Интертото. В сезоне 2006/07 Насри забил свой первый гол в чемпионате Франции 29 апреля 2007 года в матче против «Сошо».

20 мая 2007 года Самир Насри был назван лучшим молодым игроком чемпионата Франции, опередив Джимми Бриана, Карима Бензема и Димитри Пайет. Также Насри был назван болельщиками игроком года в Марселе. Он получил 62 % голосов.

«Арсенал» 
В сезоне 2008/09 Насри забил свой первый гол в чемпионате Англии 16 августа 2008 года в матче против «Вест Бромвич Альбион», который завершился с минимальным счётом 1:0. Этот гол стал самым первым в новом сезоне чемпионата Англии и, соответственно, первым голом «Арсенала» в сезоне 2008/2009.

Благодаря выдающейся игре Самир стал чаще сравниваться прессой с Зинедином Зиданом.

23 августа 2011 года на своем официальном сайте лондонский «Арсенал» сообщил о договоренности с «Манчестер Сити» о переходе Самира в манчестерский клуб за 22 миллиона фунтов.

«Манчестер Сити» 
24 августа 2011 года Насри подписал контракт с «Манчестер Сити» сроком на 4 года. Дебютировал за новый клуб 28 августа в матче 3-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма». Насри отыграл все 90 минут и отличился тремя голевыми передачами, а его команда одержала победу со счетом 5:1. 11 мая 2014 забил один из двух мячей в последнем туре АПЛ года 2013/2014, тем самым помог команде выиграть трофей.

«Севилья» 
31 августа 2016 года Насри был отдан в аренду испанской «Севилье» до конца сезона.

«Антальяспор» 
21 августа 2017 года Насри перешёл в турецкий клуб «Антальяспор», с которым заключил контракт на два года. Сумма трансфера с учётом бонусов составила 3,5 млн евро. В чемпионате Турции дебютировал 26 августа в матче с «Ени Малатьяспором», и сразу же забил свой первый гол. 31 января 2018 года клуб расторг контракт с Насри, который за полгода сыграл всего 8 матчей, в которых забил 2 гола.

«Вест Хэм Юнайтед» 
31 декабря 2018 года подписал контракт с английским клубом «Вест Хэм Юнайтед» до конца сезона 2018/19.

Дисквалификация 
25 февраля 2018 года Насри был дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил: в 2016 году он проходил лечение в клинике DripDoctors в Лос-Анджелесе, которая специализируется на витаминной терапии и потенциально скрывает следы допинга. Апелляция адвокатов Насри в Спортивный арбитражный суд успехом не увенчалась, и дисквалификация была продлена ещё на год.

Карьера в сборной 
В сборной Франции Насри начал играть ещё с юниорских команд и одержал победу на юниорском (U-17) чемпионате Европы 2004. В финальном матче забил победный гол.

Свой первый вызов в основную команду он получил в 2007 году. Дебют в сборной состоялся 28 марта 2007 года в домашнем матче против Австрии. Свой первый гол Насри забил уже в своём третьем матче 6 июня 2007 года в ворота сборной Грузии в квалификационном турнире на Евро-2008. 9 июня на Евро-2008 в матче с румынами (0:0) вышел на замену на 77-й минуте. Это было его первое появление за национальную команду в крупном турнире. Следующий матч группового раунда против Нидерландов (1:4) Насри пропустил. В поединке против Италии (0:2) на 10-й минуте был выпущен на замену вместо Рибери, который получил травму. Но через 15 минут из-за того, что центральный защитник французов Эрик Абидаль получил красную карточку, Насри был заменён. Франция заняла последнее место в своей группе и прекратила выступления на турнире. 26 марта 2011 года в отборочном матче к Евро-2012 с Люксембургом Самир Насри был капитаном сборной Франции.

Играл на чемпионате Европы 2012 года, а также в отборочном турнире чемпионата мира 2014 года, но не был включён в состав сборной на чемпионат мира по футболу 2014 — Дидье Дешам объяснил решение отказаться от услуг Насри тем, что футболиста не устраивает роль запасного игрока. На это резко отреагировала Анара Атанес — британская фотомодель и подруга Насри, которая назвала Дешама «дерьмовым тренером». В августе 2014 года Насри принял решение завершить карьеру в национальной команде.

В октябре 2015 года Насри объявил что никогда не вернется в сборную, даже если у её руля станет его собственный отец. Также Насри заявил, что не помышляет о возвращении на родину и скорее уедет в Северную Америку.

Достижения 
 Командные
 «Олимпик Марсель»
 Обладатель Кубка Интертото: 2005

 «Манчестер Сити»
 Чемпион Англии (2): 2011/12, 2013/14
 Обладатель Кубок Футбольной лиги (2): 2014, 2016
 Обладатель Суперкубка Англии: 2012

 Сборная Франции
 Победитель юношеского чемпионата Европы U-17: 2004

 Личные
 Лучший молодой игрок чемпионата Франции: 2007
 Лучший игрок года во Франции: 2010
 Игрок месяца английской Премьер-лиги: декабрь 2010
 Вошёл в состав символической сборной чемпионата Англии: 2011
 Приз Алана Хардекера: 2014

Статистика

Клубная 
По состоянию на 18 декабря 2014 года.

В сборной

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Антальяспор»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Андерлехт»
Футболисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил